Pesenbach heißen folgende geographische Objekte:

Gewässer:
 Pesenbach (Donau), linker Nebenfluss der Donau in Oberösterreich
 Pesenbach (München), ein ehemaliger Bach in München

Orte:
 Pesenbach (Gemeinde Feldkirchen an der Donau), Dorf und Ortschaft in der Gemeinde Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Pesenbach (Gemeinde St. Johann am Wimberg), Zerstreute Häuser in der Gemeinde St. Johann am Wimberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich